Водосток — слово, употребляющееся в близких значениях, связанных с течением воды:

 Дождевая канализация в целом.
 Водосточная система — система труб и желобов, обеспечивающая сбор и удаление воды с кровли зданий либо отдельная труба или жёлоб. Водостоками оснащены все современные строения. Обычно говорят о внешних и внутренних водостоках.
 Канал, ручей, река, канава.
 Направление или конкретное место стока воды (например, на поле, на краю пруда или в болоте)
 Покатое место, по которому может стекать вода.

Источники 
 Толковый словарь Ушакова